Florette steht für
 Florette (Schiff), Segelschiff
 Jean Florette, Filmtitel